

Жекеколь — село, Єсільський район, Північно-Казахстанська область
 Жекеколь — село, Карасуський район, Костанайська область